

Стшеґова — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Стшеґова — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства